Майор — чин, воинское звание, а также немецкая () и испанская () фамилия и топоним:

Воинское звание 
 Майор — воинское звание старших офицеров.

Иное 
 Майор государственной безопасности
 Майор гражданской авиации
 Майор полиции — специальное звание в России.
 Майор внутренней службы — специальное звание в России.
 Майоры или циннии — название цветов.
 «Майор» — российский художественный фильм 2013 года.

Фамилия 
 Майор, Георг (1502—1574) — немецкий деятель Реформации.
 Майор, Иштван (1949—2014) — венгерский легкоатлет, трёхкратный чемпион Европы по прыжкам в высоту в закрытых помещениях (1971—1973).
 Майор, Мишель (род. 1942) — швейцарский астрофизик.
 Майор, Петру (1761—1821) — румынский теолог, историк и лингвист.
 Майор, Тамаш (1910—1986) — венгерский актёр, режиссёр, общественный деятель.

Составные фамилии 
 Майор Ореха, Хайме (род. 1951) — испанский политик, член Народной партии.
 Майор Сарагоса, Федерико (род. 1934) — испанский учёный и политик.

Топоним 
 Мансилья-Майор — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Сарса-ла-Майор — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура.
 Сисур-Майор — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра.

См. также 
 Старший майор государственной безопасности
 Майор Вихрь
 Майор Том
 Майори
 Major (значения)
 Мажор (значения)
 Майоро-Белашовка